Born (België), een plaats in de Belgische provincie Luik
Born (Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Born (Luxemburg), een plaats aan de Sûre in Luxemburg
Born (Nederland), een plaats in de Nederlandse provincie Limburg
Born auf dem Darß, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Verder:
Born (musicus), een Nederlands rockmusicus
Born Crain, een Vlaamse zanger
Born (1742 - 1791), bioloog
Born NV Uitgeversmaatschappij, een Nederlandse uitgeverij
Born (2007), een Amerikaanse horrorfilm

Zie ook 
De Born, vormingscentrum in Bennekom
Le Born (doorverwijspagina)